Das Dameneinzel der French Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Arantxa Sánchez Vicario. Das Finale bestritten Steffi Graf und Martina Hingis, welches Graf in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1999